John Murphy (1753-1798), prêtre catholique et meneur lors de la rébellion irlandaise de 1798 ;
 John Murphy (1786-1841), homme politique américain ;
 John Francis Murphy (1853-1921), peintre américain ;
 John Benjamin Murphy (1857-1916), chirurgien américain ;
 John Murphy (1872-1924), footballeur anglais ;
 John Murphy (1926-), joueur de rugby à XV irlandais ;
  (1937-), homme politique canadien ;
 John Murphy (1953-), nageur américain ;
 John Murphy (1957-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 John Murphy (1959-2015), percussionniste, batteur et multi-instrumentiste australien ;
 John Murphy (1961-), producteur et réalisateur américain ;
 John Murphy (1963-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 John Murphy (1965-), compositeur britannique ;
 John Murphy (1984-), coureur cycliste américain.